Gareth Thomas est un nom pouvant désigner:

Gareth Thomas (1945-2016), acteur gallois
 (né en 1954), homme politique travailliste gallois
Gareth Thomas (né en 1967), homme politique travailliste-coopératif anglais
Gareth Thomas (né en 1974), joueur de rugby gallois
Gareth Thomas (né en 1993), joueur de rugby gallois

Voir aussi

Thomas, Gareth